Rescueman — японский аниме-сериал, выпущенный студией Tatsunoko Productions. Впервые транслировался по телеканалу Fuji TV с 2 февраля 1980 года по 31 января 1981 года. Всего выпущено 52 серии аниме. Zenderman является четвёртой частью франшизы Time Bokan, которая выходила следом за Zenderman и перед Yattodetaman.

Сюжет 
Трое главных героев: Атася, Сэкобити и Диварусуки, желают стать самой прекрасной девушкой, самым известным учёным и самым великим героем во вселенной соответственно. Они решили объединится, чтобы стать патрульными времени и защитить древние летописи истории. Однако главным героям будет мешать группа злодеев, чей лидер намеревается заполучить летописи и переписать историю под собственную выгоду. Для этого они будут путешествовать в прошлое. Единственные, кто может помешать злодеям — главные герои.

Роли озвучивали 
 Ю Мидзусима — Хикару
 Саэко Симадзу — Нана
 Норико Охара — Атася
 Дзёдзи Янами — Сэкобити
 Кадзуя Такэкабэ — Довальски
 Масаюки Ямамото — Гэкигасуки
 Дзюмпэй Такигути — Шев Тоннан
 Ёсито Миямура — Офицер Онуки
 Кэй Томияма — Доктор Сасаябу/рассказчик

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме
 

Tatsunoko Production